Основа статия: Пиемонт

В Регион Пиемонт (Северозападна Италия) има множество защитени територии, разположени на повече от 193 хил. хектара площ, което се равнява на около 10% от територията му. Сред тях са най-старият италиански национален парк – Гран Парадизо, основан през 1922 г., както и този, съдържащ най-голямата дива зона в Италия – Вал Гранде.

Регионалната екологична мрежа е създадена чрез Регионален закон n.19 от 29 юни 2009 г. „Консолидиран текст за опазване на природните зони и биоразнообразието“ (на итал. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), който в чл. 2, т. 2 определя различните видове защитени регионални територии. В мрежата влизат:

 Регионална система на защитените зони, която включва:
 Национални паркове, отчасти попадащи в Пиемонт
 Държавни природни резервати, отчасти попадащи в Пиемонт
 Защитени зони под регионално управление
 Защитени зони под провинциално управление
 Защитени зони под местно управление
 Съседни зони
 Специални защитени зони (ZSC), Местообитания от интерес за Общността (SIC) и Зони със специална защита (ZPS) – част от мрежата на ЕС „Натура 2000“
 Природни защитени зони (ZNS)
 Екологични коридори

Регионална система на защитените зони

Национални паркове

Държавни природни резервати

Защитени зони под регионално управление: природни паркове (ПП) и природни резервати (ПР)

Защитени зони под провинциално управление

Защитени зони под местно управление

Съседни зони 
 Съседна зона „Стура ди Ланцо“
 Съсъедна зона „Речен пояс на По – участък Кунео“
 Съседна зона „Спина верде“
 Съседна зона „Алпе Деверо“
 Съседна зона „Джесо и Стура“
 Съседна зона „Алта Вал Строна“
 Съседна зона „Алта Вал Борбера“
 Съседа зона „Пиемонтско По“, от 1 юли 2021 г. ще включи и замести Съседна зона „Речен пояс на По – торински участък“ и Съседна зона „Речен пояс на По – участък Верчели-Алесандрия“ (Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino).

Зони – част от Мрежа „Natura 2000“

Обща информация 
Мрежата Natura 2000 е основният инструмент на политиката на Европейския съюз за консервация на биоразнобразието. Това е екологична мрежа в рамките на ЕС, създадена с Директива 92/43/EО Habitat с цел осигуряване на дългосрочната грижа за застрашените или редките природни местообитания и видове флора и фауна на Общностно равнище.

Мрежата се състои от Местообитания от интерес за Общността (абревиатура SIC), идентифицирани от Държавите членки в съответствие с Директива 92/43/ЕО Habitat, някои от които впоследствие са определени като Специални защитени зони (абревиатура ZCS), както и от Зони със специална защита (абревиатура ZPS), идентифицирани съгласно Директива 2009/147/ЕО „Птици“ относно опазването на дивите птици.

Към септември 2020 г. в Мрежа „Natura 2000“ са включени 151 обекта в Пиемонт с обща площ от 404,001 ha, съставляващи 15,91% от регионалната му площ.

Местообитания в Пиемонт от интерес за Общността 
Това са местности с природно значение в рамките на ЕИО, отнасящи се към биогеографския средиземноморски регион. Те имат абревиатурата SIC и са предложени на базата на Декрет n. 157 от 25 март 2005 г., публикуван в бр. 157 на Държавен вестник на Италианската република от 8 юли 2005 г. и съгласуван с Министерството на околната среда, на опазването на територията и на морето по силата на Директива Habitat на ЕИО.

Много от тях съвпадат изцяло или отчасти с по-раншни защитени зони от страна на местното или на регионалното законодателство.

Към септември 2020 г. в Пиемонт има 132 Местообитания от интерес за Общността (SIC), 122 от които са и Специални защитени зони (ZCS).

Различни провинции на Пиемонт

Провинция Алесандрия (AL)

Провинция Асти (AT)

Провинция Биела (BI)

Провинция Кунео (CN)

Провинция Новара (NO)

Метрополен град Торино (TO) 
{| class="wikitable mw-collapsible"
!Наименование
!Наименование на италиански
!Изображение
!Общини
!Код Natura 2000
!ZPS
!ZCS
!Площ в ha
!Бел. за територията
|-
|Рока ди Кавур
|Rocca di Cavour
|
|Кавур
|IT1110001
|не
|да
|74
|Съвпада с ПП „Рока ди Кавур“
|-
|Хълм Суперга
|Collina di Superga
|
|Балдисеро Торинезе, Пино Торинезе, Сан Мауро Торинезе, Торино
|IT1110002
|не
|да
|802
|Включва ПП „Хълм Суперга“
|-
|Ступинджи
|Stupinigi (area protetta)
|
|Кандиоло, Никелино, Ноне, Орбасано, Виново
|IT1110004
|не
|да
|1731
|Съвпада с ПП „Ступиниджи“
|-
|Вауда
|Vauda|| 
|Фронт, Гросо, Леини, Ломбардоре, Ноле, Ривароса, Сан Карло Канавезе, Сан Франческо ал Кампо, Вауда Канавезе
|IT1110005
|не
|да
|2646
|Съвпада с ПР „Вауда“
|-
|Орсиера Рочавре
|Orsiera Rocciavré
| 
|Бусолено, Коаце, Фенестреле, Матие, Меана ди Суза, Рорето Кизоне, Сан Джорио ди Суза, Усо, Виларфокиардо
|IT1110006
|да
|да
|10955
|Съвпада с ПП „Орсиера-Рочавре“
|-
|Езера на Авиляна
|Laghi di Avigliana
|
|Авиляна
|IT1110007
|да
|да
|414
|Съвпада с ПП „Езера на Авиляна“
|-
|Снежната Мадона на Монте Лера
|Madonna della Neve sul Monte Lera
|
|Дживолето, Вал дела Торе, Варизела
|IT1110008
|не
|да
|50
|Включва напълно ПР „Снежната Мадона на Монте Лера“
|-
|Боско дел Вай и Боск Гранд
|Bosco del Vaj e 'Bosc Grand'''
|
|Казалборгоне, Кастанието По, Гасино Торинезе, Лауриано, Ривалба, Шолце
|IT1110009
|не
|да
|1444
|Включва ПР „Боско дел Вай“
|-
|Гран Боско ди Салбертранд
|Gran Bosco di Salbertrand|
|Киомонте, Ексилес, Улкс, Праджелато, Салбертранд, Саузе д'Улкс, Усо
|IT1110010
|не
|да
|3760
|Съвпада с ПП „Гран боско ди Салбертранд“
|-
|Монти Пелати и Торе Чивес
|Monti Pelati e Torre Cives|
|Балдисеро Канавезе, Кастеламонте, Видрако
|IT1110013
|не
|да
|147
|Съвпада с ПР „Монти Пелати“
|-
|Стура ди Ланцо
|Stura di Lanzo|
|Баланджеро, Кафасе, Чирие, Ланцо Торинезе, Мати, Ноле, Виланова Канавезе
|IT1110014
|не
|да
|694
|Съвпада със Съседна зона „Стура ди Ланцо“
|-
|Ланка ди Санта Марта (място на сливане на По с Бана)
|Lanca di Santa Marta (Confluenza Po – Banna)||
|Ла Лоджа, Монкалиери
|IT1110017
|да
|да
|164
|Съвпада с ПР „Ланка ди Санта Марта и устие на Бана“
|-
|Място на сливане на По, Орко и Малоне
|Confluenza Po – Orco – Malone||
|Брандицо, Кивасо
|IT1110018
|да
|да
|312
|Съвпада с ПР „Сливане на Орко с Малоне“
|-
|Езера на Ивреа
|Laghi di Ivrea| 
|Боргофранко д'Ивреа, Буроло, Кашинете д'Ивреа, Киаверано, Ивреа, Монталто Дора
|IT1110021
|не
|да
|1705
| 
|-
|Езерце на Улкс
|Stagno di Oulx|
|Улкс
|IT1110022
|не
|да
|83
| 
|-
|Ланка ди Сан Микеле
|Lanca di San Michele||
|Кариняно, Карманьола
|IT1110024
|да
|да
|228
|Включена в ПР „Ланка ди Сан Микеле“
|-
|По морто ди Кариняно
|Po morto di Carignano|
|Кариняно, Карманьола, Виластелоне
|IT1110025
|да
|да
|503
|Съвпада с ПР „Оази дел По Морто“
|-
|Шампла – Коле Сестриере
|Champlas – Colle Sestriere|
|Чезана Торинезе, Саузе ди Чезана, Сестриере
|IT1110026
|не
|да
|1049
| 
|-
|Шубраци на Тасо в Джальоне (Вал Клареа)
|Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)|
|Джальоне
|IT1110027
|не
|да
|477
| 
|-
|Пиан дела Муса (Балме)
|Pian della Mussa (Balme)| 
|Балме, Гроскавало, Усельо
|IT1110029
|не
|да
|4121
| 
|-
|Прилепови оазиси на Долината на Суза – Оридо ди Кианоко
|Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco| 
|Бусолено, Кианоко, Момпантеро, Суза, Венаус
|IT1110030
|не
|да
|1412
|Включва ПР „Оридо ди Кианоко“ и ПР „Оридо ди Форесто“
|-
|Вале Турас
|Valle Thuras||
|Чезана Торинезе
|IT1110031
|не
|да
|981
| 
|-
|Оазис на Пра – Барант
|Oasi di Pra – Barant|
|Бобио Пеличе, Вилар Пеличе
|IT1110032
|не
|да
|4230
| 
|-
|Станции на Mycaria germanica
|Stazioni di Myricaria germanica|
|Бобио Пеличе, Вилар Пеличе
|IT1110033
|не
|да
|53
| 
|-
|Езера на Меуляно и на Аличе
|Laghi di Meugliano e Alice| 
|Аличе Супериоре, Меуляно, Пеко
|IT1110034
|не
|да
|2632
| 
|-
|Езерца на Пойрино – Фавари
|Stagni di Poirino – Favari||
|Карманьола, Пойрино, Сантена, Виластелоне
|IT1110035
|не
|да
|1843
| 
|-
|Езеро Кандия
|Lago di Candia|
|Кандия Канавезе, Маце, Виске
|IT1110036
|да
|да
|335
|Съвпада с ПП „Езеро Кандия“
|-
|Кол Басет (Сестриере)
|Col Basset (Sestriere)|
|Сестриере
|IT1110038
|не
|да
|267
| 
|-
|Рочамелоне
|Rocciamelone|
|Момпантеро
|IT1110039
|не
|да
|1946
| 
|-
|Прилепов оазис на Улкс – Оберж
|Oasi xerotermica di Oulx – Auberge||
|Улкс, Салбертранд
|IT1110040
|не
|да
|963
| 
|-
|Прилепов оазис на Улкс – Амадзас
|Oasi xerotermica di Oulx – Amazas|
|Улкс
|IT1110042
|не
|да
|299
| 
|-
|Склонове на Монте Шабертон
|Pendici del Monte Chaberton|
|Чезана Торинезе, Клавиере
|IT1110043
|не
|да
|329
| 
|-
|Бардонекия – Вал Фреда
|Bardonecchia – Val Fredda|
|Бардонекия, Улкс
|IT1110044
|не
|да
|1694
| 
|-
|Боско ди Пиен Пра (Рорà)
|Bosco di Pian Prà (Rorà)|
|Рора, Торе Пеличе
|IT1110045
|не
|да
|81
| 
|-
|Скарманьо – Торе Канавезе (Дясна морена на Ивреа)
|Scarmagno – Torre Canavese (morena destra d'Ivrea)||
|Алие, Балдисеро Канавезе, Кастеламонте, Кучельо, Пероза Канавезе, Сан Мартино Канавезе, Скарманьо, Торе Канавезе, Виалфре
|IT1110047
|не
|да
|1849
| 
|-
|Пещера на Пунието
|Grotta del Pugnetto||
|Медзениле, Травес
|IT1110048
|не
|да
|14
| 
|-
|Лез Арно и Пунта Куатро сореле (Връх „4 сестри“)
|Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle| 
|Бардонекия
|IT1110049
|не
|да
|1321
| 
|-
|Прилепов оазис на Пий ди Болар
|Oasi xerotermica di Puys di Beaulard|
|Улкс
|IT1110052
|не
|да
|462
| 
|-
|Вале дела Рипа (Арджентера)
|Valle della Ripa (Argentera)|
|Саузе ди Чезана
|IT1110053
|не
|да
|342
| 
|-
|Арнодера – Коле Монтабоне
|Arnodera – Colle Montabone|
|Гравере, Меана ди Суза, Суза
|IT1110055
|не
|да
|129
| 
|-
|Чима Фурние е Лаго Неро (Връх Фурние и Черно езеро)
|Cima Fournier e Lago Nero|
|Чезана Торинезе
|IT1110058
|не
|да
|639
| 
|-
|Езеро на Мальоне
|Lago di Maglione|
|Мальоне, Монкривело
|IT1110061
|не
|да
|25
| 
|-
|Подземно езерце на Сетимо Ротаро
|Stagno Interrato di Settimo Rottaro|
|Сетимо Ротаро, Каравино
|IT1110062
|не
|да
|34
| 
|-
|Гори и блата на Белависта
|Boschi e Paludi di Bellavista|
|Ивреа, Павоне Канавезе
|IT1110063
|не
|да
|94
| 
|-
|Блато на Романо Канавезе
|Palude di Romano Canavese|
|Романо Канавезе, Скарманьо
|IT1110064
|не
|да
|66
| 
|-
|Ла Мандрия
|La Mandria|
|Коленьо, Друенто, Фиано, Ла Каса, Пианеца, Робасомеро, Венария Реале
|IT1110079
|не
|да
|3378
|Включена напълно в ПП „Ла Мандрия“
|-
|Вал Трончеа
|Val Troncea| 
|Фенестреле, Масело, Праджелато, Сестриере, Усо
|IT1110080
|да
|да
|10130
|Включва ПП „Вал Трончеа“
|-
|Монте Музинé и езера на Казелете
|Monte Musiné e Laghi di Caselette|
|Алмезе, Казелете, Сан Джилио, Вал дела Торе
|IT1110081
|не
|да
|1524
| 
|-
|Влажни гори и блата на Кумиана
|Boschi umidi e stagni di Cumiana|
|Кумиана
|IT1110084
|не
|не
|22,91
| 
|-
|Национален парк „Гран Парадизо“
|Parco nazionale Gran Paradiso|
|Черезоле Реале, Локана, Ноаска, Рибордоне, Ронко Канавезе, Валпрато Соана
|IT201000
|да
|не
|33973
|Съвпада с Национален парк „Гран Парадизо“
|}

 Провинция Вербано-Кузио-Осола (VB) 

 Провинция Верчели (VC) 

 Зони със специална защита в Пиемонт (ZPS) 
Към септември 2020 г. в Пиемонт има 50 зони със специална защита.

 Природни защитени зони (ZNS) 

 Екологични коридори 
Чл. 53 на Регионалния закон n. 19 от 29 юни 2009 г. „Консолидиран текст за опазване на природните зони и биологичното разнообразие“ (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) дефинира термина „екологични коридори“ като „... зони за функционална връзка извън защитените зони и зони от Мрежа „Natura 2000“, които поради своята непрекъсната линейна структура или ролята си на връзка са съществени елементи за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен на дивите видове“. Екологичните коридори биват идетифицирани в Kартата на регионалната природа (Carta della natura regionale) и в плановете за управление на зоните от Мрежа „Natura 2000“, в плановете за действие на местообитанията и видовете, в струментите за планиране на защитените зони, в струментите за териториално и градско планиране, в земеделските и животинско-ловните планове, за да бъдат изложени в Kартата на регионалната природа.

 Други защитени зони 
 Територии под защитата на ЮНЕСКО 
 Свещени планини 
Седемте Свещени планини на Пиемонт, които от 2003 г. са част от Списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство, са неразделна част от регионалната система на защитените територии. Те са специални природни резервати (СПР) на Пиемонт.

 Биосферни резервати 
Три биосферни резервата (БР) по Програма „Man and the Biosphere (MAB)“:
{| class="wikitable mw-collapsible"
!Наименование
!Наименование на италиански
!Учреден
!Местоположение
!Площ в ha
!Забел.
|-
|БР „Долина на Тичино“
|Riserva della Biosfera 'Valle del Ticino'|20022018 (разширение)
|По река Тичино на границата на Пиемонт (NO, VB) с Ломбардия (MI, VA, PV).
|151596,9
|Един от най-големите речни паркове в Европа. През 2018 г. с разширение става Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano
|-
|Биосферна зона „Монвизо“
|Area della Biosfera del Monviso|2013
|В северната част на Италианските Алпи (CN и ТО) на границата с Франция. От двата склона на Монвизо до хълмовете на Роеро.
|293916
|Част от Трансграничен БР „Монвизо“
|-
|БР „Хълм По“
|Riserva della Biosfera CollinaPo|2016
|86 общини в Метрополен район Торино (TO, VC, AT и CN); по протежение на речната ос на По между Торинското подножие, където По се насочва на север към Кивасо и тази на високата низина, където се извива на изток.
|171234
|Има 14 ПР
|}

 Геопаркове 
Един геопарк по програма „UNESCO Global Geoparks“.

 Исторически градини и ботанически градини 
С форми на защита се ползва и набор от исторически градини с историческа и ботаническа стойност, както и ботанически градини. Те са включени в списък, съставен на регионално равнище.

 Оазиси на Световния фонд за природата 
В Пиемонт към ноември 2020 г. има 9 оазиса на Световния фонд за природата, както и 1 Център за екологично обучение (Centro di Educazione Ambientale) – Вила Паолина (CEA Villa Paollina) в местност Валманера (Асти).

 Други оазиси 
 Оазис Дзеня – 10 000 ha, разположени в Биелските Алпи (BI) в долините между потоците Сесера (североизток), Строна ди Мосо (юг) и Черво (запад). Включва ок. 15 общини от 4 Планински общности: Вале Сесера, Вале ди Мосо, Биелски Предалпи и Вале Черво. Частен.
 Природен оазис „Боско тенсо“ – 22 ha, в Премозело-Киовенда (VB), под общинско ръководство

 Други защитени обекти 
В Пиемонт към 24 юли 2020 г. са идентифицирани 219 дървета или групи от дървета, включени в Националния списък на монументалните дървета (Elenco nazionale degli alberi monumentali'').

Служби за управление на Защитените природни зони в Пиемонт 
 Служба за управление на Защитените зони на Котските Алпи
 Служба за управление на Защитените зони на Кралските паркове
 Служба за управление на Пиемонтско По – очаквана през 2021 г. и тя ще инкорпорира Службата за управление на Защитените зони на Торинско По и Службата за управление на Защитените зони на Участъка на По в провинциите Верчели и Алесандрия
 Служба за управление на Защитените зони на Приморските Алпи
 Служба за управление на Защитените зони на Монвизо
 Служба за управление на Защитените зони на Пиемонтските Апенини
 Служба за управление на Палеонтологичния парк на Асти
 Служба за управление на Защитените зони на Тичино и на Лаго Маджоре
 Служба за управление на Защитените зони на Долината Сезия
 Служба за управление на Защитените зони на Осола

Вижте също 
 Пиемонт
 Лозарски пейзаж на Пиемонт: Ланге-Роеро и Монферат

Източници 
  Dati geografici Siti Natura 2000 e altri dati
  Информация за защитените природни територии на Пиемонт на уеб страница Parks.it
  SIC, ZCS и ZPS в Италия, на уеб страницата на Италианското Министерство на околната среда
  Zone di Protezione Speciale и ZPS Province
  Siti della Rete Natura 2000 – cartografie e normativa
  Регионална политика за опазване на територията – обща информация

Библиографски бележки

Обяснителни бележки

Външни препратки 
   Parks.it
  Картография
  Търсачка на SIC
  Списъци на SIC, ZSC и ZPS в Италия
  Regione Piemonte – Ambiente e territorio
  ARPA Piemonte
 Carta della natura

 
Защитени територии в Италия